Cochliobolus — рід грибів родини Pleosporaceae. Назва вперше опублікована 1934 року.

Класифікація 
До роду Cochliobolus відносять 56 видів:

Примітки

Джерела 
 Drechsler, C. 1934. Phytopathological and taxonomic aspects of Ophibolus, Pyrenophora, Helminthosporium and a new genus, Cochliobolus. Phytopathology. 24:953-983 - P.973

Роди грибів